Medaille Fodbold-Konkurrencen i 1888 [sic] var den første danske pokalturnering i fodbold og den første pokalturnering på det europæiske kontinent. Turneringen havde deltagelse af 15 klubhold, der spillede en cupturnering om et sæt sølvmedaljer til vinderne og bronzemedaljer til de tabende finalister. Turneringen var blevet arrangeret på initiativ fra Kjøbenhavns Boldklub, der bidrog med 20 kr. til turneringsudgifterne, mens de øvrige klubber kun betalte 3,50 kr. hver.

Den første kamp blev spillet den 5. februar 1888, hvor Boldklubben Haabet besejrede Boldklubben Pollux med 2-0, og turneringen afsluttedes den 29. april 1888, hvor Kjøbenhavns Boldklub i finalen besejrede Haabet med 14-0.

Kilder 
 Dansk Fodbold, red. af Johs. Gandil (Sportsbladets Forlag, 1935)
 DanskFodbold.com – Denne dag i dansk fodbolds historie: 5. februar, 26. februar, 29. april
 DanskFodbold.com - 125 år med dansk turneringsfodbold (5. februar 2013)

Fodbold i 1888
Fodboldturneringer i Danmark